Emblembrug (Kleine Nete), een liggerbrug over de Kleine Nete in Emblem, Ranst
Emblembrug (Netekanaal), een uitbouwbrug over het Netekanaal in Emblem, Ranst